Родники́ — город (с 1918) в России, административный центр Родниковского района Ивановской области, образует Родниковское городское поселение.

География 
Город расположен на реке Юкша, в 54 км от Иваново.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Для него характерно сравнительно жаркое лето и морозная зима с устойчивым снежным покровом. Средняя зимняя температура воздуха −8…-11 °C, наиболее холодный месяц зимы — январь. Средняя летняя температура +16…+18,7 °C, самый тёплый месяц лета — июль. Среднегодовая температура +4,1 °С, годовая норма осадков — 623 мм.

История 
Впервые Родники упоминаются в 1563 году в жалованной грамоте царя Ивана Васильевича Грозного игуменье Покровского девичьего монастыря в Суздале. В 1764 г. село Родники было причислено к Дуниловской экономии Лухской волости Суздальской провинции. С конца XVIII века Родники входят в состав Юрьевецкого уезда Костромской губернии. В 1820 году основано текстильное предприятие купцов Красильщиковых, ставшее впоследствии одним из крупнейших в России. В 1869-1871 годах недалеко от села была построена железная дорога Иваново-Кинешма, от которой позднее было сделано и ответвление к Родникам (в настоящее время не существует). С приходом советской власти бывший текстильный завод Красильщиковых переименовали в комбинат «Большевик». В 1918 г. село Родники получило статус города. В 1924 г. город Родники стал центром Родниковского района, возникшего на части территории бывших Юрьевецкого, Кинешемского, Нерехтского и Шуйского уездов в составе Иваново-Вознесенской губернии.

Население

Экономика 
 ЗАО «Родниковский машиностроительный завод» производитель автобусов на шасси и основных агрегатах ЗИЛ, а также изделий из пластмассы и швейной продукции
 АО «Родники-Текстиль» — предприятие полного цикла, производящее ткани для специальной рабочей одежды и домашнего текстиля.
 ООО «Рижский хлеб»
 ЗАО ИП «Родники»
 ОАО «Родники-Деним» занимается перепродажей тканей, швейных изделий, хлопка и других товарно-материальных ценностей, а также сдачей в аренду оборудования (по договору аренды) ООО «Родники-Текстиль».
 ООО «Лорес»
 ООО «АГМА» — производство и реализация погонажных изделий, фанерованных шпоном ценных пород древесины: дверные коробки, наличники, доборные доски.
 ООО "Унтекс Родники"

Инфраструктура 

В Родниках — 4 средних, 1 коррекционная школа, профессионально-техническое училище, филиалы Ивановского текстильного колледжа и Ивановской текстильной академии. В городе функционируют 12 дошкольных учреждений и детский приют.

В городе расположена радиомачта Ивановского областного радиотелевизионного передающего центра высотой 350 м. Первая пробная передача телевидения была осуществлена 7 ноября 1957 года с передатчика «ТРСО» мощностью 20 Вт.

С 1911 года в городе функционирует ФК Родник — многократный победитель и призёр первенства Ивановской области, обладатель кубка Ивановской области. Город имеет свою традиционно сильную команду по хоккею с мячом.

Учреждения здравоохранения представлены тремя поликлиниками, профилакторием, детской больницей.

При противотуберкулезном диспансере был парк-дендрарий (ботанический сад), насчитывающий более 330 видов деревьев и кустарников и более 200 разновидностей лекарственных растений. Позже противотуберкулезный диспансер был закрыт, а ботанический сад заброшен.

Действуют культурно-досуговый центр Родник, районный дом культуры «Лидер».

В декабре 2016 года построен ТЦ «Лето».

В июне 2017 года открыт кинозал «Лидер», по федеральной программе по кинофикации малых городов.

 Комплекс зданий фабрики Красильщиковых

Достопримечательности 
 В городе находится музей леса и целебный родник, который и положил название городу.
 Противотуберкулезный диспансер — памятник архитектуры 1920-х годов.
 Зелёный магазин — уникальный образец архитектуры Родников начала XX века.
 Музей леса по адресу проезд Малышевский, д. 3.
 Парк Победы в сквере у клуба имени Ленина торжественно открыт 9 мая 1975 года, в память родниковцам, павшим в годы Второй мировой войны.
 Школа-семилетка и школа фабрично-заводского ученичества — объекты культурного наследия России.

Прочие сведения 
 В 2020 году на фестивале Рок-Февраль лауреатом I степени в номинации «Вокал» стал Роман Морозов певец родниковской рок-группы «Реплика-бэнд».

См. также

Примечания

Ссылки 
  Родники в энциклопедии «Мой город»
 Город Родники и Родниковский район Ивановской области
 Самые знаменитые родниковцы

Города Ивановской области
Районные центры Ивановской области
Населённые пункты Родниковского района
Родники (город)